El Pedregal bezeichnet
 El Pedregal (Peru), Ort in der Provinz Caylloma, Region Arequipa, Peru
 El Pedregal (Spanien), Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Kastillien-La Mancha, Spanien
 El Pedregal (Costa Rica), archäologischer Fundplatz in Costa Rica
 das Hochhaus El Pedregal in San Salvador
 die Zisterzienserinnenabtei El Pedregal in Katalonien, Spanien

Siehe auch:
 Jardines del Pedregal, Stadtviertel in Mexiko-Stadt